LEneco Tour 2016, 12a edició de l'Eneco Tour, és una competició ciclista que es desenvolupà entre el 19 i el 25 de setembre de 2016. La prova va ser la vint-i-sisena cursa de l'UCI World Tour 2016.

El vencedor final de la cursa fou el neerlandès Niki Terpstra (), que obtingué el liderat a la fi de la sisena i darrera etapa, quan va formar part d'una escapada junt a Edvald Boasson Hagen () i Oliver Naesen (), que acabà en segona posició. Completà el podi Peter Sagan (), que alhora guanyà la classificació per punts. Bert Van Lerberghe () guanyà la combativitat, mentre l' obtingué la victòria a la classificació per equips.

Equips participants 
Com a prova World Tour els 18 equips d'aquesta categoria hi prenen part. Són convidats a participar-hi quatre equips continentals professionals: , ,  i .

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Classificacions finals

Classificació general

Classificacions secundàries

UCI World Tour 
L'Eneco Tour atorga punts per l'UCI World Tour 2016 sols als ciclistes dels equips de categoria World Tour.

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 

UCI World Tour 2016
2016